Stich peut désigner :
 Michael Stich (1968-), joueur de tennis allemand ;
 Otto Stich (1927-2012), homme politique suisse ;
 Teresa Stich-Randall (1927-2007), soprano américaine.